Edizione straordinaria (I'll Tell the World) – film del 1934 diretto da Edward Sedgwick
I'll Tell the World – cortometraggio del 1939 diretto da Lynn Shores
I'll Tell the World – film del 1945 diretto da Leslie Goodwins